Rop steht für:
 Rho of plants, siehe G-Protein Rop
 Repressor of primer, siehe Regulatorprotein Rop

Rop ist der Familienname folgender Personen:
 Albert de Rop (A. DeRop; 1912–1980), belgischer Missionar und Linguist
 Albert Rop (* 1992), bahrainischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Anton Rop (* 1960), slowenischer Politiker
 Antoon Leonard de Rop (Antonius Leonardus Derop; 1837–1895), niederländischer Kinderbuchautor und Dichter
 Julius Kiptum Rop (* 1977), kenianischer Langstreckenläufer
 Rodgers Rop (* 1976), kenianischer Langstreckenläufer

rop steht für:
 Kriol (ISO-639-3-Code), Kreolsprache in den nördlichen Regionen Australiens

ROP steht für:
 Raster Operation Processor, spezielle Recheneinheit moderner Grafikkarten, siehe Grafikprozessor
 Raumordnungsplan
 Retinopathia praematurorum, Netzhauterkrankung bei Frühgeburten
 Return Oriented Programming, Programmiertechnik innerhalb Computerschadprogrammen
 Ringöffnende Polymerisation (deutsch für Ring-opening polymerization), Kettenpolymerisation
 Roompot Oranje Peloton, niederländisches Radsportteam
 Bahnhof Oppenau (DS100-Code), Oppenau
 Rota International Airport (IATA-Code), Rota (Insel), Nördliche Marianen
 Royal Orchid Plus, Vielfliegerprogramm von Thai Airways International
 Ruch Odbudowy Polski, polnische Partei

Siehe auch:
 Rope
 Ropp
 Derop
 ROB
 Robb

Abkürzung